Miejscowości w Polsce:
* Dąbrówka Duża – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Brzeziny
 Dąbrówka Duża – poprzednia nazwa wsi Dąbrówka w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Raciążek